Francisco Salinas puede hacer referencia a:

 Francisco Salinas (??), militar argentino.
 Francisco Salinas Concha (n. 1999), futbolista chileno.
 Francisco Salinas Quijada (1915-2006), jurista e historiador español.
 Francisco Salinas Torres (1954-2004), poeta español.

Similares 
 Francisco de Salinas (1513-1590), músico y humanista español.
 Francisco Salias (1785-1834), revolucionario venezolano.